Avril à Paris est un film musical américain de David Butler
 Avril à Paris est un roman de Michael Wallner